Октя́брьский проспе́кт — название проспектов в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Октябрьский проспект — проспект в Великих Луках.
 Октябрьский проспект — проспект во Владимире.
 Октябрьский проспект — прежнее (1961—1970) название Ленинского проспекта в Воронеже.
 Октябрьский проспект — проспект во Всеволожске.
 Октябрьский проспект — проспект в Голицыне.
 Октябрьский проспект — проспект в Кемерове.
 Октябрьский проспект — проспект в Кирове.
 Октябрьский проспект — проспект в Комсомольске-на-Амуре.
 Октябрьский проспект — проспект в Красноярске.
 Октябрьский проспект — проспект в Лодейном Поле.
 Октябрьский проспект — проспект в Люберцах.
 Октябрьский проспект — проспект в Троицке (Москва).
 Октябрьский проспект — проспект в Мытищах.
 Октябрьский проспект — прежнее (1932—1934) название улицы Смидовича в Нарьян-Маре.
 Октябрьский проспект — проспект в Нижнем Тагиле.
 Октябрьский проспект — проспект в Новокузнецке.
 Октябрьский проспект — проспект в Петрозаводске.
 Октябрьский проспект — проспект в Подольске.
 Октябрьский проспект — проспект в Пскове.
 Октябрьский проспект — прежнее (1976—1987) название Новосмоленской набережной в Санкт-Петербурге.
 Октябрьский проспект — проспект в Сыктывкаре.
 Октябрьский проспект — проспект в Твери.
 Октябрьский проспект — проспект в Череповце.

Украина 
 Октябрьский проспект — прежнее название проспекта Металлургов в Краматорске.
 Октябрьский проспект — прежнее название Богоявленского проспекта в Николаеве.

См. также 
 Проспект Октября
 Октябрьская улица
 Октябрьское шоссе
 Октябрьская набережная
 Октябрьский бульвар
 Октябрьский переулок
 Октябрьский проезд
 Октябрьский тупик
 Октябрьский спуск — улица в Омске
 Октябрьская площадь
 Октябрьский